Беринда — українське прізвище, на думку Iлaрioна Свєнціцького, румунського чи східного походження.
 Беринда Памво (бл. 1550—70-ми рр. — 13 (23) липня 1632) —  український  мовознавець, лексикограф, письменник, поет, друкар і гравер.
 Беринда Степан (? — після 1634) — друкар, поет і гравер.
 Беринда Марія Михайлівна — депутат Бучацької міської ради, директор Бучацької ЗОШ І-ІІІ-ст. № 2

Примітки 

Українські прізвища